Coal Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Coal Creek Township (Indiana)
 Coal Creek Township (Pawnee County, Oklahoma)
 Coal Creek Township (Wagoner County, Oklahoma)